5. etape af PostNord Danmark Rundt 2022 var en 125,9 km lang  med 1684 højdemeter, som blev kørt den 20. august 2022 med start i  og mål i . Det var løbets sidste og afgørende etape, og blev betragtet som den egentlige kongeetape med de mange stigninger i Vejle.

Ruten 
Da rytterne fra Torvet i Give blev sendt afsted på den neutrale start kørte de til byens vartegn, Solhjulet, hvor løbet blev givet frit. Herfra gik retningen mod Jelling, via Fårup Sø til Jerlev. Herefter kom der to stigninger, Sandagervej og Østengård hvor etapens første bakkespurt var. Ad Jellingvej kom rytterne til Vejle, hvor de skulle direkte op ad Chr. Winthersvej. Chr. Winthers vej er med 16,3 % i gennemsnit, og max 21 % måske den hårdeste stigning i Danmark i forbindelse med et cykelløb. Derfra skulle feltet på en kort rundtur i Grejsdalen, inden der igen skulle køres på Gl. Kongevej/Chr. Winthersvej. Derefter kom den berømte Kiddesvej, som skulle passeres fem gange, inden målstregen kom på Koldingvej.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

05
Sport i Vejle